Koepel (bouwkunst) - een onderdeel van een gebouw
Theekoepel - bepaald gebouwtje 
Koepel (ruimtelijke figuur) - een wiskundige figuur
Koepel (organisatie) - een gemeenschappelijke samenwerkingsvorm
Geschutskoepel - een behuizing met meestal een vast machinegeweer of kanon, die de schutter beschermt tegen de omgeving

Zie ook 
 De Koepel (doorverwijspagina)